Meschendörfer:
 Adolf Meschendörfer (1877, Brașov  1963, Brașov), un scriitor de etnie germană (sas)
 Harald Meschendörfer (1909, Brașov  1984, Brașov), pictor și grafician de etnie germană (sas)

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie germane